Jerzy Wieczorek – lekkoatleta
 Jerzy Wieczorek – plastyk
 Jerzy Wieczorek – polski samorządowiec, nauczyciel, prezydent Torunia w latach 1990–1996
 Jerzy Wieczorek – ambasador Polski